

Patronyme 

 Andrea del Rosario (1977-), mannequin et actrice philippine ;
 Enerio Del Rosario (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 María del Rosario Espinoza (1987-), taekwondoiste mexicaine.

Sport 
 Atlético del Rosario, club argentin de rugby à XV.

Toponyme 
 Altos del Rosario, municipalité colombienne du département de Bolívar ;
 Puerto del Rosario, commune espagnole de l'île Fuerteventura ;
 Villaluenga del Rosario, commune espagnole de la province de Cadix ;
 Villanueva del Rosario, commune espagnole de la province de Málaga.

Voir aussi 
 Rosario (homonymie)